Voici la liste des planètes mineures numérotées de 493001 à 494000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 493001 à 494000

493001-493100

493101-493200

493201-493300

493301-493400

493401-493500

493501-493600

493601-493700

493701-493800

493801-493900

493901-494000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000